Michelacci – cognome italiano
 Augusto Michelacci – medico italiano
 Luigi Michelacci – pittore italiano